Bonnie Urquhart Gruenberg (1963) – scrittrice, artista e fotografa statunitense
 Erich Gruenberg (1924) – musicista e docente austriaco naturalizzato britannico
 Karl W. Gruenberg (1928-2007) – matematico britannico
 Louis Gruenberg (1884-1964) – compositore e musicista russo
 Max Gruenberg (1943-2016) – politico statunitense
 Robert Gruenberg (1922-1992) – giornalista statunitense
 Sidonie Matsner Gruenberg (1881-1974) – scrittrice austriaca naturalizzata statunitense

Pagine correlate 
Grünberg (disambigua)